A Rodovia PR-535 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a rodovia PR-082 e a cidade de Rio Branco do Ivaí.

Denominação 
 Rodovia Ary Borba Carneiro, em toda a sua extensão, de acordo com a Lei Estadual 9.325 de 12/07/1990.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 51,5 km (dos quais 18,5 km são apenas planejados), podendo ser dividida em 3 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão construída: 33,0 km (64,08%)

Extensão pavimentada: 19,5 km (37,86%)

Ver também 
 Anexo:Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Paraná